Desa Tenjolaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tenjolaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Tenjolaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 107,84), Jawa Barat, 
 Desa Tenjolaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,77, long 106,78), Jawa Barat, 
 Desa Tenjolaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 107,47), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar